B 112 steht für:

 Bundesstraße 112 in Deutschland
 SMS B 112, deutscher Zerstörer, siehe Zerstörer Typ B 97

Siehe auch:
 Gesäuse Straße, Landesstraße in Österreich 

Abkürzung